Унгарците са втора по численост народност в Сърбия, през 2011 година те представляват 3,53 % от населението на страната (или 253 899 души). Основната част населява автономна област Войводина (251 136 души).

Численост и географско разпределение 
Численост на унгарците в Сърбия през годините:

В административно-териториално отношение

Войводина 

Дял и численост на унгарците във Войводина през годините:

Окръзи

Градове и общини

Дейност

Политически партии 
Политически партии на унгарците в Сърбия са:

 Съюз на войводинските унгарци
 Демократичен съюз на унгарците във Войводина
 Демократическа партия на унгарците от Войводина
 Граждански съюз на унгарците
 Движение на унгарската надежда

Вижте също 
 Население на Сърбия

Източници 

Сърбия
Етнически групи в Сърбия